Ars je lahko:

 latinski izraz za umetnost
 mednarodna kratica za valuto Argentinski peso
 ime slovenskega radijskega programa: Program Ars (Radio Slovenija)
 ARS, kratica za Arhiv Republike Slovenije